Стенис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стенис, Корнелис Гейсберт Геррит Ян ван (1901—1986) — нидерландский ботаник, один из ведущих фитогеографов XX века.
 Стенис, Нилс ван (род. 1969) — голландский спортсмен, гребец, призёр чемпионата мира по академической гребле 1994—1995 годов.